Birr kan syfta på 

 Birr (valuta) – valuta i Etiopien

Geografi

Irland 

 Birr, Irland, Leinster, Uíbh Fhailí,

Schweiz 

 Birr, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau,